Arondismentul Épinal (în ) este un arondisment din departamentul Vosges, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bains-les-Bains
 Cantonul Bruyères
 Cantonul Charmes
 Cantonul Châtel-sur-Moselle
 Cantonul Darney
 Cantonul Dompaire
 Cantonul Épinal-Est
 Cantonul Épinal-Ouest
 Cantonul Monthureux-sur-Saône
 Cantonul Plombières-les-Bains
 Cantonul Rambervillers
 Cantonul Remiremont
 Cantonul Saulxures-sur-Moselotte
 Cantonul Le Thillot
 Cantonul Xertigny

Comune 

Épinal